(апрель-декабрь 1944 г.) — стратегическая военная операция вооружённых сил Японии против китайских войск в ходе японо-китайской войны 1937—1945.

Несмотря на трудности на других фронтах, в апреле 1944 г. японское командование решилось начать в Китае крупную наступательную операцию «Ити-Го», целью которой было установить железнодорожные сообщения Пекин — Ханькоу, Гуанчжоу — Ханькоу и Хунань — Гуанси, обеспечить сплошную коммуникационную линию из Северного Китая в Южный и захватить американские военно-воздушные базы в Центральном Китае.

Операция началась в апреле 1944 г. и шла успешно. В ходе неё гоминьдановские войска потеряли около 1 млн солдат, 10 крупных авиабаз, 46 аэродромов, до 2 млн км² с населением 60 млн человек. Было захвачено 45 городов и несколько американских аэродромов. Тем не менее в связи с вторжением в октябре 1944 союзников на Филиппины, поражением японцев в Бирме и резким усилением опасности для самой Японии высшее военное руководство страны вынуждено было привлечь крупные силы и средства для обороны метрополии — достигнутый японцами в Китае успех не был развит.

Основной замысел операции 
Общая ситуация в Тихоокеанской войне привела к тому, что Япония начала испытывать нехватку морских судов. В связи с этим было необходимо обеспечить сухопутные коммуникации для организации снабжения расположенной на континенте армии. Кроме того, организация Союзниками снабжения китайской армии через Гималаи привела к активизации действий американской авиации, а также вызвало у японского командования опасение, что американская дальнебомбардировочная авиация сможет использовать базы в Китае для нанесения ударов по Японии. Кроме того, в перспективе могло случиться так, что в случае изгнания японских войск из Верхней Бирмы Союзники смогут через провинцию Юньнань нанести удар в Южный Китай. Все эти соображения и создали замысел операции «Ити-го».

24 января Ставка отдала приказ главнокомандующему экспедиционными войсками в Китае и главнокомандующему Южной группой армий:

 Ставка планирует уничтожение основных авиационных баз противника в Юго-Западном Китае.
 Главнокомандующему экспедиционными войсками в Китае овладеть важными пунктами на железных дорогах Хунань-Гуйлинь, Кантон-Ханькоу и по южному участку железной дороги Пекин-Ханькоу.
 Главнокомандующему Южной группой армий поддержать указанную операцию экспедиционной армии в Китае.

В течение весны и лета 1944 года экспедиционные войска в Китае, перейдя в наступление сначала из Северного Китая, а затем из района Учан-Ханькоу и Южного Китая, должны были сначала овладеть важными пунктами на железной дороге Пекин — Ханькоу на её участке к югу от реки Хуанхэ, а затем важными пунктами на железных дорогах Хунань — Гуйлинь и Кантон — Ханькоу. В ходе проведения операций, если позволит обстановка, войска должны были принять меры к восстановлению этих железных дорог. На северный этап операции отводилось полтора месяца, после чего, оставив две дивизии для удержания захваченного района, войска должны были двинуться на юг и выполнить вторую часть операции, на что отводилось ещё пять месяцев. В последующем, если бы позволила обстановка, в январе — феврале 1945 года планировалось овладение районом Наньнина.

Ход операции 
Для проведения северной части операции необходимо было восстановить разрушенный в своё время китайской артиллерией железнодорожный мост через Хуанхэ возле Баванчэна; восстановление было завершено к 25 марта. Время начала операции было выбрано с учётом наступления периода половодья на реке Янцзы, что увеличивало возможности водных перевозок.

Пекин-Ханькоуская операция (операция «Ко») 

Ночью 17 апреля японская 12-я армия силами 37-й дивизии и 7-й отдельной смешанной бригады переправилась через Хуанхэ, прорвала китайские позиции в районе Чжунму, частью сил к вечеру 19 апреля овладела Чжэнчжоу, а основными силами выдвинулась к Синьчжэну.

Главные силы армии на рассвете 19 апреля перешли в наступление из района к востоку и западу от Баванчэна, а 62-я, 37-я дивизии и 7-я смешанная бригада 30 апреля атаковали Сюйчан и 1 мая овладели им. 110-я дивизия 21 апреля заняла Цзаоян, а 24 апреля — Мисянь. 5 мая часть сил 12-й армии овладела Яньчэном. 1 мая 11-я армия нанесла встречный удар на север, и 9 мая наступавшие с севера и юга японские войска встретились, взяв под контроль сухопутные коммуникации между Пекином и Ханькоу.

Взятие Лояна 
Первоначально в штабе Северо-Китайского фронта предполагали, что Тан Эньбо расположит свои основные силы в районе Есяня к западу от Яньчэна, и с целью их уничтожения планировали после выдвижения в район Яньчэна совершить резкий поворот на северо-запад. Однако Тан Эньбо передислоцировал свои основные силы на север, и поэтому японская сторона приняла новое решение: после захвата Сюйчана быстро совершить поворот в направлении на Лоян, главными силами наступать на Цзясянь, а частью сил — на Дэнфэн, Юйсянь и Сянчэн, и уничтожить противостоящего противника по частям. Этот манёвр начался 1-2 мая.

Китайские войска с полуночи 5 мая постепенно начали откатываться на запад через район к востоку от Линьжу. Часть китайских войск 8 мая в районе Даяна попала в окружение, и понесла огромные потери.

9 мая штаб Северо-Китайского фронта принял решение уничтожить силы противника в районе Лояна. Главным силам 12-й армии было приказано совершить бросок в направлениях Лоян, Синьань, оттеснить противника к северо-западу и уничтожить его. Двум бригадам под руководством командира 69-й дивизии, входящей в состав дислоцированной в провинции Шаньси 1-й армии, было приказано переправиться через Хуанхэ в районе Юаньцюй, продвинуться в направлении Синьаня и перерезать пути отхода противника, а частью сил двигаться в направлении Цзянши на запад. Группе Нодзоэ, созданной на базе находившейся в Сышуе 63-й дивизии, было приказано наступать на Синьань через район к северу от Лояна.

12 мая группа Нодзоэ, взаимодействуя с частями 1-й армии, атаковала с востока и запада Синьань и 14 мая овладела им. 19 мая группе Нодзоэ были подчинены основные сила танковой дивизии и часть сил 110-й пехотной дивизии, входившие в состав 12-й армии, и она получила приказ овладеть Лояном. Группа начала атаки внешних позиций под Лояном, но успеха не имела. Тогда её подчинили 12-й армии, возложив на армию задачу овладеть Лояном.

В 13 часов 23 мая 12-я армия начала наступление. 24 мая китайскому гарнизону Лояна было предложено капитулировать, но ответа не последовало. В 13 часов японцы начали наступление, и 25 мая Лоян был взят.

Хунань-Гуйлиньская операция (операция «То»)

Начало наступления 

В ночь на 27 мая японский отдельный 218-й полк был переброшен на судах через озеро Дунтинху с задачей перерезать противнику пути отхода и взаимодействовать с войсками во время их переправы через реку Милоцзян. Специально командированный из состава военно-морского флота отряд по эксплуатации речных путей 28 мая очистил от противника реку Сянцзян и оборудовал её фарватер для движения судов.

Китайские войска заблаговременно начали отход на восток и в горный район на южном берегу реки Милоцзян. Японские войска продвигались беспрепятственно, лишь в районе моста Гуаньван им оказала организованное противодействие китайская 20-я армия, которая не дала переправиться через реку. 6 июня японские войска вышли на рубеж реки Лаодаохэ и начали готовиться к последующему наступлению на Чанша.

34-я дивизия с 3 июня вела наступление на горы Дамаошань к северу от Чанша, где оборонялось около двух китайских дивизий, но успеха не имела. Получив приказ на быстрое взятие Чанша, 34-я дивизия двинулась на юг. Часть сил 40-й дивизии получила приказ заняв ряд важных пунктов на левом берегу реки Сян не допустить отхода противника на запад из района гор Дамаошань. В целях ускорения переброски водным путём артиллерии и других грузов, части сил 58-й дивизии из второго эшелона было приказано наступать на Синьань и овладеть им 8 июня. Войска второго эшелона должны были ввести в эксплуатацию две дороги в тылу войск первого эшелона, однако из-за многодневных дождей дороги размыло, работы остановились, и японские войска первого эшелона до конца первой декады июня не получали никаких подкреплений из тыла.

Во второй декаде июня японское наступление возобновилось. 11 июня 40-я японская дивизия взяла Иян, а 16 июня — Нинсян. 18 июня 58-я дивизия взяла город Чанша. 13-я дивизия вела вместе с 3-й дивизией бои на левом фланге, а когда китайская 26-я армия 14 июня взяла Пинсян — 13-я дивизия главными силами повернула на восток и в ходе маневренных боёв разбила превосходящие силы противника. 23 июня 13-я дивизия перерезала железную дорогу Гуанчжоу-Ханькоу, а 3-я дивизия сосредоточилась в районе Лилина.

Оборона Хэнъяна 

После захвата Чанша часть сил японской 11-й армии двинулась на Хэнъян, а основные силы начали готовиться к последующим операциям. 22 июня 40-я дивизия заняла Сянсян, 27 июня основные силы 116-й дивизии достигли северо-западных окраин Хэнъяна, а 68-я дивизия продвигалась к юго-западным окраинам Хэнъяна. 28 июня 116-я и 68-я дивизии начали атаки Хэнъяна, 29 июня в бой вступили подошедшие силы 58-й дивизии и 218-й пехотный полк, однако успеха достигнуто не было.

30 июня командир 116-й дивизии генерал-лейтенант Иванага, объединив под своим командованием и 68-ю дивизию (её командир был убит накануне), вновь начал атаки, но сопротивление было упорным, и 2 июля японцы были вынуждены прекратить атаки.

В начале июля крупные китайские войска, подошедшие с юго-запада, начали постепенно окружать японские войска, сконцентрированные для захвата Хэнъяна. Из-за этого штаб 11-й армии был вынужден направить туда несколько дивизий с севера.

11 июля японские войска вновь начали атаки на Хэнъян, направляя главный удар на юго-западную часть города. Им удалось овладеть отдельными китайскими позициями, и 15 июля начался генеральный штурм города. После частичного успех японское продвижение было вновь остановлено упорной обороной китайских войск. Японское командование 17-18 июля подключило к действиям против Хэнъяна ещё две дивизии, а нескольким другим дало задачу противодействия китайским войскам, старающимся деблокировать Хэнъян.

30 июля началось новое японское наступление на Хэнъян, но до 7 августа оно не имело успеха, и когда японцы уже полагали, что нужно опять отложить штурм, на участке 68-й дивизии сдалось в плен небольшое китайское подразделение. Усмотрев в этом признак того, что противник дрогнул, японское командование отдало приказ на продолжение наступления, и к ночи японские войска, овладев первой линией обороны, ворвались на улицы города. На рассвете 8 августа китайский командующий сдался в плен. Хэнъян пал после более чем сорокадневной осады.

Гуйлинь-Лючжоуская операция

Итоги

Примечания

Источники 
 Хаттори Такусиро. Япония в войне. 1941—1945. — СПб.: Полигон, 2000. — ISBN 5-89173-085-5

Конфликты 1944 года
Сражения Японо-китайской войны (1937—1945)